Województwo rzeszowskie (1945–1975)
 Województwo rzeszowskie (1975–1998)
 Województwo podkarpackie – współczesne województwo ze stolicą w Rzeszowie.